

Toponyme 
 Creil, une commune française du département de l'Oise ;
 Creil, un village néerlandais de la commune de Noordoostpolder, en Flevoland ;
 la forêt de Creil, une forêt engloutie des Pays-Bas qui a donné son nom au village de Creil.

Patronyme
Jean-François de Creil (-1753), général français.

Divers 
 l'Effet CREIL, un phénomène pseudo-scientifique.

Homonymie de toponyme